Haploskupina C je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina C se vyčlenila zhruba před 60 000 lety z haploskupiny M a to na území Asie. Vyskytuje se na severovýchodu Asie (včetně Sibiře) a je jednou z pěti haploskupin nalezených mezi původními obyvateli amerického kontinentu.

Bryan Sykes použil ve své knize Sedm dcer Eviných pro zakladatelku haploskupiny C jméno Chochmingwu.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

C